Le terme modification peut renvoyer à :
 un changement de quelque chose qui existe déjà (voir , ) ;
 un mod, jeu vidéo modifié à partir d'un autre ;
 un roman, La Modification, écrit par  Michel Butor, publié en 1957 aux éditions de Minuit et ayant reçu le prix Renaudot la même année.

Mot français